Onderdistrict in Indonesië
 Kejayan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kejayan (Kejayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java
 Kejayan (Pujer), een plaats in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java